Гамберини () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Гамберини, Алессандро (род. 1981) — итальянский футболист.
 Гамберини, Бруно (1950-2011)— бразильский архиепископ.
 Гамберини, Фабио  (род. 1992) — бразильский автогонщик.